Ра́уль Бо́ва (; род. 14 августа 1971, Рим) — итальянский актёр и фотомодель.

Биография и карьера 
Родился в Риме, Италия, родители имели калабрийское происхождение. В детстве Рауль серьёзно занимался спортом, в возрасте 16 лет стал чемпионом Италии в плавании на стометровой дистанции на спине. Отслужив в армии, Рауль изучал физику в университете, но с началом актёрской карьеры прервал обучение.

В 1991 году он начал свою телевизионную карьеру в качестве «помощника» в программе «Спорим, что ...?» , затем он дебютировал на большом экране в 1992 году с небольшой ролью в фильме Роберто Д'Августино «Mutande pazze».

Зрительская популярность пришла к нему после фильма «Piccolo grande amore» (1993) режиссёра Карло Вандзина, где он снялся вместе с Сюзанной Йорк (Susannah York) и Полом Фриманом (Paul Freeman).

В 1996 году он играл главную роль комиссара Нино Ди Венанцио в фильме Палермо-Милан: Билет в одну сторону (итал. «Palermo Milano - Solo andata») режиссёра Клаудио Фрагассо. Он так же снимался в Спрут 7.

В 1999 году он снялся вместе с Мадонной в рекламном ролике Max Factor. В 2001 году он сыграла главную роль в фильме «Il Testimone».  В 2002 году он снялся в телефильме «Francesca e Nunziata» Лины Вертмюллер с Софи Лорен и Джанкарло Джаннини.

В 2002 году он снимался в американских фильмах «Ангел мести» (англ. Avenging Angelo) с Сильвестром Сталлоне и Мэделин Стоу в главных ролях, а в 2003 году в «Под солнцем Тосканы» (англ. Under the Tuscan Sun) с Дайан Лейн, а в 2004 году в «Чужой против Хищника» (англ. AVP: Alien vs. Predator).

Личная жизнь 
 Первая жена — Ромина Монделло, итальянская актриса
 Вторая жена — Кьяра Джордано, ветеринар, у которой на момент вступления в брак, который продлился 2000—2013, уже была дочь София. Общие дети:
 сын Алессандро Леон (род. 2000)
 сын Франческо (род. 2001)
 Третья жена — Росио Муньос Моралес, испанская актриса, телеведущая, модель, бывшая танцовщица
 дочь Луна (род. 2015)
 дочь Альма (род. 2018)

Фильмография 

 Медичи (сериал) / Medici (2017)
 Римские свидания / All roads lead to Rome (2015)
 Простите, что я существую / Scusate se esisto! (2014)
 Единственные братья / Fratelli unici (2014)
 Никто не может меня осуждать / Nessuno mi puo giudicare (2011)
 Хранители сокровища (фильм) / I guardiani del tesoro (2011)
 Незрелые / Неповзрослевшие / Immaturi (2011)
 Турист (2010)
 Наша жизнь / La nostra vita (2010)
 Я представляю тебе друга / Ti presento un amico (2010)
 Прекрасное общество / La bella società (2010)
 Прости, хочу на тебе жениться / Scusa ma ti voglio sposare (2010)
 Легавые / Sbirri (2009)
 Баария / Baarìa (2009)
 Прости за любовь / Scusa ma ti chiamo amore (2008)
 Я, другой / Io, l’altro (2007)
 Нассирия — Чтобы не забыть / Nassiryia — Per non dimenticare (2007)
 Пламя на льду / La fiamma sul ghiaccio (2005)
 Политическая мишень / Attacco allo stato (2006)
 Кароль — Папа, который остался человеком / Karol — Un Papa rimasto uomo (2006)
 Кароль. Человек, ставший Папой Римским / Karol, un uomo diventato Papa (2005) (TV, Италия — Польша)
 Сегодня вечером я это сделаю / Stasera lo faccio (2005)
 Чужой против Хищника / Alien Vs. Predator (2004)
 Последний 3 — Разведчик / Ультимо 3 — Разведчик / Ultimo 3 — L’infiltrato (2004)
 Под солнцем Тосканы / Sotto il sole della Toscana (2003)
 Окно напротив / La Finestra di Fronte (2003)
 Ангел мести / Avenging Angelo (2002)
 Франческа и Нунциата / Francesca e Nunziata (2001) (TV)
 Рыцари, которые совершали поход / I cavalieri che fecero l’impresa (2001)
 Свидетель / Il Testimone (2001)
 Мадам Де…. / Madame De… (2001)
 Выжженная земля / Terra bruciata (1999)
 Последний 2 — Вызов / Ультимо 2 — Вызов / Ultimo 2 — La sfida (1999)
 Спрут 9 (сериал) / La Piovra 9
 Спрут 8 (сериал) / La Piovra 8
 Rewind (1998)
 Супруги-убийцы / Coppia omicida (1998)
 Последний / Ультимо / Ultimo (1998)
 Спрут 7 (сериал) / La Piovra 7
 Граница / La frontiera (1996)
 Мэр / Il sindaco (1996)
 Волчица / La Lupa (1996)
 Палермо-Милан в один конец / Palermo Milano solo andata (1995)
 Он начал всё случайно / Cominciò tutto per caso (1993)
 Маленькая большая любовь / Piccolo grande amore (1993)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Послы доброй воли ФАО